Le gouvernement Temir Sarïev I est le gouvernement de la République kirghize du  au .

Composition 
 Les nouveaux ministres sont indiqués en gras, ceux ayant changé d'attributions en italique.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Temir Sarïev
 Élections législatives kirghizes de 2010

Sarïev (1)
2015 au Kirghizistan
2016 au Kirghizistan